

Населені пункти та їхні частини
 Межинек — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Межинек — село в гміні Карліно Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Межинек — частина села Межин у гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Примітки